De UEFA Super Cup 1988 bestond uit twee voetbalwedstrijden die gespeeld werden in het kader van de
UEFA Super Cup. De wedstrijden vonden plaats tussen de winnaar van de Europacup I 1987/88, PSV Eindhoven, en de winnaar van de Europacup II 1987/88, KV Mechelen, op 1 februari en 8 februari 1989. Mechelen had eerder al in de finale van de Europacup II gewonnen van een Nederlandse club. Het versloeg toen Europacup II-titelhouder AFC Ajax. In de Supercup werd het dus opnieuw een clash tussen de Lage Landen. Bij beide ploegen stonden er zowel Belgische als Nederlandse spelers op het veld. Bij Mechelen speelde ook Erwin Koeman, terwijl z'n broer Ronald Koeman bij PSV op de grasmat stond.

De heenwedstrijd werd in Mechelen gespeeld en eindigde op 3-0 voor de thuisploeg. Een week later kon PSV in Eindhoven winnen met 1-0, hetgeen onvoldoende bleek om de Supercup in de wacht te slepen. Het was de eerste Europese Supercup voor KV Mechelen.

Wedstrijddetails

Europacupvoetbal 1987/88
UEFA Super Cup
KV Mechelen
PSV
Sportevenement in Mechelen
Sportevenement in Eindhoven